Polux è un personaggio immaginario protagonista di una omonimo romanzo a fumetti realizzato nel 1983 da Manfred Sommer.

Storia editoriale 
La storia venne ideata e realizzata da Manfred Sommer per la rivista spagnola Metropol nel 1983; venne pubblicata anche in Italia nel 1984 sui primi cinque numeri della rivista Comic Art. Verrà ristampata varie volte in volume.

Personaggio 
Wilfred Anthony Charles White-Coburn è un clochard che vive alla giornata di elemosina, sempre alla ricerca di qualcosa da bere. Un giorno viene avvicinato da qualcuno che, da dentro una Rolls Royce, gli offre la possibilità di arricchirsi se si presenterà a un certo indirizzo alla data stabilita per un misterioso appuntamento. Wilfred diventerà quindi una specie di agente segreto agli ordini di una misteriosa organizzazione con il nome in codice di Polux, dopo essersi sottoposto a una serie di allenamenti e addestramenti.

Note